Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Armando Gruezo Arboleda – ekwadorski piłkarz
 Jáider Arboleda – kolumbijski piłkarz
 Jaime Arboleda – panamski bokser
 Luis Arboleda – kolumbijski zapaśnik
 Manuel Arboleda – kolumbijski piłkarz
 Niver Arboleda – kolumbijski piłkarz